Regev ():
 Amitai Regev (; * 1940)
 Eldad Regev (; 1980 – 2006)
 Mark Regev ()
 (Miriam) "Miri" Regev (, 1965), izraelská politička

Související články 
 Toponym
 Tel Regev
 Hřbitov Tel Regev (, Bejt kvarot Tel Regev), hřbitov v Izraeli, sloužící městu Haifa a satelitním obcím Krajot
 Regavim ( "hroudy")

Židovská příjmení